E313  peut désigner:
 E313, numéro E du gallate d'éthyle, l'ester éthylique de l'acide gallique utilisé comme additif alimentaire ;
 Route européenne 313 reliant Anvers à Liège en Belgique.